Das 72. Nokere Koerse 2017 war ein belgisches Straßenradrennen. Das Eintagesrennen wurde gestartet in Deinze und endete in Nokere am Nokereberg nach 192,3 km. Dieses Radrennen fand am Mittwoch, dem 15. März 2017, statt. Es gehört zur UCI Europe Tour 2017 und war dort in der Kategorie 1.HC eingestuft.

Teilnehmende Mannschaften

Rennergebnis

Weblinks 
 Offizielle Website
 

Radrennen 2017